Под названием «Космос» запускались спутники связи, научные и военные спутники, прототипы космических кораблей, а также имя «Космос» получали оставшиеся из-за аварий на околоземной орбите межпланетные и лунные зонды. Из-за своей длины список разбит на несколько частей.

Таблица ниже содержит сведения о спутниках с порядковыми номерами от 751 до 1000, временной промежуток с 23 июля 1975 года по 31 мая 1978.

Примечания

Ссылки 
 
 

0751
Списки космических аппаратов